Lobedan steht für:

 Clara Lobedan (1840–1917), deutsche Blumen- und Stilllebenmalerin und Keramikerin
 Kaufmannshaus Lobedan, Wohn- und Geschäftshaus in der Stadt Cottbus in Brandenburg